Кы́мпулунг (Кымпулунг-Мусчел, , слав. Длагополь) — город в Румынии, в жудеце Арджеш. В состав города входит также населённый пункт Валя-Румынештилор.

Этимология 
Современное румынскоe название города («Câmpulung», от рум. «câmp(ul)» поле и «lung» длинный, буквально «длинное поле»), вероятно, является калькой со славянского «Длагополе». Ту же этимологию имеет венгерское («Hosszúmező», использовалось во время венгерского владычества) и немецкое («Langenau», использовалось проживавшей в городе с XIII века немецкой общиной) название города.

Географическое положение 

Расположен на высоте 580—600 м.

Население 
Население по состоянию на 2007 год составляет 37581 человек.

Согласно данным Национального института статистики, в 2016 году население города составляло 36944 человека.

Экономика 
Автозавод ARO (сокр. от Auto Romania) по выпуску внедорожных автомобилей. За всё время существования завода он выпустил около 380 тыс. автомобилей, более 90 % выпущенных автомобилей экспортировалось в более чем 100 стран. Обанкротился в 2006 году.

Известные уроженцы 
 , — румынская легкоатлетка, Goanța, cum e cunoscuta специализирующаяся в тройном прыжке
 Эстер Пеони — румынская певица, представительница Румынии на Евровидение-2019

Примечания 

Арджеш (жудец)
Города Румынии